Коры́тное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Корытное — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Корытное — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области.
 Корытное — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Корытное — деревня в Краснинском районе Липецкой области.

Украина 
 Корытное — село в Балтском районе Одесской области
 Корытное — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Корытное — село в Белогорском районе Хмельницкой области
 Корытное — село в Вижницком районе Черновицкой области